Към 1 януари 2011 в Израел има 78 населени места, които имат правото да се наричат градове. Четири от тях са разположени в Западния бряг, който представлява по-голямата част от Палестинска автономия, но са под контрола на Израел. В този списък не са включени градовете в Палестинската автономия, в която живеят почти 4 милиона души. В населението на столицата Йерусалим влиза и Източен Йерусалим, към който палестинците имат претенции за столица на тяхната държава. Въпреки че столичният град е най-големият по население и територия в страната, метрополният район на Тел Авив включва най-много жители — около 3 325 750 или около 40% от населението на Израел.

Израелските градове със съществено палестинско население са отбелязани с наклонен шрифт. За списък на градовете в Палестинската автономия вижте съответната статия тук. Юдея и Самария е наименованието на Западния бряг утвърдено в Израел.

 
Израел